Canada
 Contea di Kings – contea dell'Isola del Principe Edoardo
 Contea di Kings – contea del Nuovo Brunswick
 Contea di Kings – contea della Nuova Scozia

 Stati Uniti d'America
 Contea di Kings – contea della California
 Contea di Kings – contea dello stato di New York